Cesatiella är ett släkte av svampar. Cesatiella ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cesatiella